Beckerundheller waren Videoblogger und bezeichneten sich selbst als „Deutschlands härteste Musik-Kritiker“. 

Beckerundheller bestand aus den Radio- und Fernsehmoderatoren Marzel Becker, Programmdirektor und Geschäftsführer bei Radio Hamburg, und Stephan Heller, Programmdirektor und Geschäftsführer bei HAMBURG ZWEI. Der Videoblog, in dem Beckerundheller über aktuelle Singles und Alben sprachen und Bewertungssterne von 1 bis 5 vergeben, war einer der 100 meistgesehenen Videokanäle bei Youtube und auch unter abendblatt.de verfügbar. Die Musik-Kritiken von Beckerundheller wurden in Internetforen sehr kontrovers diskutiert, insbesondere der Einsatz eines Küchenmixers, in welchen CDs bei schlechter Bewertung geworfen werden. Auch beim Fernsehsender Hamburg 1 traten Becker und Heller zusammen als Musikkritiker auf.

Medien 
Am 12. Mai 2011 erlangten Becker und Heller durch ihre fragwürdigen Kritikmethoden mediale Aufmerksamkeit durch 20 Minuten Schweiz (Frontseite). In einer Kolumne von Redakteur Phillip Dahm wurden sie stark kritisiert.

Einzelnachweise 

Blog
Medien (Hamburg)